

Persone 
 Andrea di Bartolo – pittore italiano
 Barbara Di Bartolo – attrice italiana
 Domenico di Bartolo – pittore italiano
 Erasmo di Bartolo – compositore italiano
 Francesco di Bartolo – critico letterario e latinista italiano
 Francesco Di Bartolo – pittore e incisore italiano
 Gaetano Di Bartolo Milana – anarchico e antifascista italiano
 Giovanni di Bartolo – scultore e orafo italiano
 Nanni di Bartolo – scultore italiano
 Pace di Bartolo – pittore italiano
 Taddeo di Bartolo – pittore italiano
 Vincenzo di Bartolo – navigatore italiano

Altro
 Teatro Francesco di Bartolo – teatro a Buti, in provincia di Pisa

Pagine correlate 
 Giuseppe Di Bartolo